Windten ist der Ortsname von

 Windten (Aichach), Ortsteil der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Windten (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching, Landkreis Landshut, Bayern
 Windten (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern

 Windten (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Winden
 Winten
 Windern